San Germano puede referirse a:
 Germán de Auxerre, obispo de Auxerre, en Galia
 San Germano, uno de los castillos di Cassino
 San Germano dei Berici, municipio italiano de la provincia de Vicenza, en la región de Veneto
 San Germano Chisone, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte
 San Germano Vercellese, comuna italiana de la Provincia de Vercelli, en la región de Piamonte